Le premier gouvernement Manuel Allendesalazar Muñoz de Salazar est le gouvernement du Royaume d'Espagne, en fonction le  au .

Contexte

Composition

Notes et références

Articles connexes 

Allendesalazar 1
1919 en Espagne
1920 en Espagne
Décembre 1919
Mai 1920